O Calibre .32, ou 8 mm, caiu em desuso, mas apesar de ser relativamente pequeno, em alguns casos, dependendo da carga utilizada, ele tem performance melhor que o .380 ACP para defesa pessoal. 

A munição .32 tem, entre outras, as seguintes variações:

 .32 ACP (Automatic Colt Pistol), a pistol cartridge
 .32-40 Ballard, an American rifle cartridge
 .32 H&R Magnum, a rimmed cartridge designed for use in revolvers
 .32 Long Colt, an American centerfire fire revolver cartridge
 .32 NAA, a cartridge/firearm system from North American Arms and Corbon Ammunition using a .380 ACP case 
 .32 Remington, an American rifle cartridge
 .32 rimfire cartridge, chambered in revolvers and rifles in the late 19th and early 20th centuries
 .32 S&W, cartridge was introduced in 1878 for the Smith & Wesson model 1½ revolver
 .32 S&W Long, a straight-walled, centerfire, rimmed handgun cartridge, based on the earlier .32 S&W cartridge
 .32-20 Winchester, the first small-game lever-action cartridge that Winchester produced
 .32 Winchester Self-Loading, an American rifle cartridge
 .32 Winchester Special, a rimmed cartridge created in October 1901 for use in the Winchester Model 94 lever-action rifle

Ver também
 8mm Mauser
 .320 Revolver
 .327 Federal Magnum
 Família 8mm de calibres

Ligações externas
 Why the Best Snub Nose Caliber is .32
 6 of the Best .32 ACP Pistols to Buy and Collect
 14 Current and Classic Pocket Pistols Chambered in .32 ACP

Cartuchos de pistola e fuzil
Munição